Live at Montreux est une série de DVD-Bluray-VOD de concerts live du Label Montreux Sounds enregistrés au Montreux Jazz Festival depuis 1967.

Cette série est éditée par Eagle Vision, compagnie basée en Angleterre.

Liste des DVD

2011 
 Deep Purple

2006 
 Deep Purple 
 Rory Gallagher

2005 
 Isaac Hayes 
 Steve Earle 
 Seu Jorge 
 Alice Cooper

2004  
 A Tribute to Édith Piaf 
 Santana - Hymns for Peace 
 Chick Corea Elektric Band 
 Suzanne Vega 
 Chic
 George Clinton

2003 
 Jamiroquai  
 Jethro Tull 
 Yes

2002 
 Gary Burton & Makoto Ozone
 Candy Dulfer 
 UB40

2001 
 Run DMC

2000 
 Ladysmith Black Mambazo

1999 
 Jeff Healey

1997 
 Legends
 ELP
 Chick Corea & Gary Burton
 Earth Wind & Fire
 Eric Clapton 
 Steve Gadd 
 Marcus Miller 
 Joe Sample 
 David Sanborn

1996 
 Quincy Jones & Friends
 Deep Purple
 Herb Alpert & The Jeff Lorber Band

1995 
 Dr. John
 Shane MacGowan

1994 
 Al Di Meola & Jean Luc Ponty & Stanley Clarke
 Johnny Cash

1993 
 Al Di Meola

1992 
 Tori Amos

1991 
 Moody Blues
 Tori Amos

1990 
 Gary Moore

1989 
 Youssou N'Dour
 Ladysmith Black Mambazo
 Al Di Meola

1988 
  Al Di Meola Project
 Johnny Hallyday

1987 
 Ladysmith Black Mambazo
 Curtis Mayfield

1986 
 Otis Rush feat. Eric Clapton
 George Benson
 Al Di Meola

1984 
 Mahavishnu Orchestra

1981 
 James Brown
 Mike Oldfield

1980 
 Van Morrison
 Marvin Gaye

1978 
 Dixie Dregs

1977 
 Bonnie Raitt

1976 
 Weather Report

1975 
 Charles Mingus

1974 
 Mahavishnu Orchestra
 Van Morrison

1973 
 Canned Heat

1969 
 Ella Fitzgerald

Liens externes
 Montreux Sounds
 Claude Nobs Foundation
 Montreux Jazz Festival
 Live at Montreux on YouTube
 Claude Nobs Revealed on CNN.com International

Album de rock suisse